Abdullah Al-Buraiki – calciatore kuwaitiano
 Mohammad Al-Buraiki – ex calciatore kuwaitiano
 Saleh Al-Buraiki – ex calciatore kuwaitiano